Dia steht für:
 Dia (Fotografie), Diapositiv
 Dia (Mythologie), die Gattin des Ixion
 Dia (Software), Diagramm-, Zeichen- und Illustrationsprogramm
 Dia (Mond), ein Jupitermond
 Dia Art Foundation, eine US-amerikanische Kunststiftung

Geographische Objekte:
 antiker Handelsplatz in Bithynien, heute Akçakoca in der Türkei
 Dia (Insel), unbewohnte Insel nördlich von Kreta
 Dia (Stadt), Stadt an einem Nebenlauf des mittleren Niger
 Dia (Fluss), Wildbach in der Schweiz

Dia ist der Familienname folgender Personen:

 Aboubakry Dia (* 1967), senegalesischer Sprinter 
 Ali Dia (* 1965), senegalesischer Fußballspieler
 Ali Badara Dia (* 1941), guineischer Fußballspieler 
 Amadou Dia Ba (* 1958), senegalesischer Leichtathlet
 Amadou Cissé Dia (1915–2002), senegalesischer Politiker, Parlamentspräsident
 Babacar Dia (* 1943), senegalesischer Basketballspieler 
 Boulaye Dia (* 1996), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Fabé Dia (* 1977), französische Leichtathletin
 Fadouma Dia (* 1976), senegalesische Fußballschiedsrichterin
 Issiar Dia (* 1987), senegalesischer Fußballspieler
 Mamadou Dia (1910–2009), senegalesischer Premierminister 1960 bis 1962
 Mamadou Chérif Dia (* 1984), malischer Dreispringer
 Mansour Dia (* 1940), senegalesischer Weit- und Dreispringer
 N’Dèye Dia (* 1973), senegalesische Sprinterin 
 Omar Dia (* 1955), senegalesischer Basketballspieler 
 Simon Dia (* 1992), französischer Fußballspieler

DIA ist eine Abkürzung für:
 Danske Institut i Athen, das dänische archäologische Institut in Athen
 Death in Action (D.I.A.), eine ehemalige deutsche Metal-Band
 Defense Intelligence Agency, ein militärischer Nachrichtendienst der Vereinigten Staaten
 Denver International Airport, siehe Flughafen Denver (IATA-Code)
 Detroit Institute of Arts
 Deutsche Inkasso Akademie GmbH, eine Tochtergesellschaft des BDIU
 Deutscher Innen- und Außenhandel, Außenhandelsgesellschaft der DDR
 Deutsches Institut für Altersvorsorge
 Development Interface Agreement, eine spezielle Leistungsschnittstellenvereinbarung nach ISO 26262
 Direzione Investigativa Antimafia
 Distribuidora Internacional de Alimentación, spanischer Lebensmittel-Discounter

dia steht für:
 eine griechische Präposition und ein Präfix („durch“), siehe Liste griechischer Präfixe #dia, Liste der Präpositionen im Neugriechischen
 Dia (Sprache) (ISO-639-3-Code), Torricelli-Sprache in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Diya
 DYA
 El Día

Abkürzung